Torsten eller Thorsten Andersson kan syfta på:

 Torsten Andersson (politiker) (1909–1978), svensk centerpartistisk politiker, Torsten Andersson i Brämhult, och chefredaktör
 Torsten Andersson (1911–2001), svensk handbollsspelare, se Torsten Almsenius
 Thorsten Andersson (museichef) (1915–2013), chef för Kristianstads museum
 Torsten Andersson (1917–1968), svensk målare
 Thorsten Andersson (civilingenjör) (1926–1998), svensk skeppsbyggare och varvschef
 Torsten Andersson (1926–2009), svensk målare
 Thorsten Andersson (ortnamnsforskare) (1929–2018), professor i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning
 Thorsten Andersson (1938–2011), landshövding i Gotlands län 1992–1998

Noter